

Саутгейт — місто, штат Кентуккі
 Саутгейт — місто, штат Мічиган
 Саутгейт — переписна місцевість, штат Флорида